Mieza bezeichnet

 Mieza (Makedonien), antiker Ort in Makedonien
 Mieza (Mythologie), in der griechischen Mythologie eponyme Heroine von Mieza in Makedonien
 Mieza (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien